Goldoni je priimek več znanih oseb:

 Carlo Goldoni (1707—1793), italijanski dramatik in libretist
 Lelia Goldoni (*1936), italijansko-ameriška igralka
 Luca Goldoni (*1928), italijanski pisatelj
 Raoul Goldoni (1919—1983), hrvaški slikar in kipar